Gurelca é um gênero de mariposa pertencente à família Sphingidae.

Espécies
 Gurelca conspicua
 Gurelca erebina
 Gurelca geometricum
 Gurelca himachala
 Gurelca hyas
 Gurelca macroglossoides
 Gurelca masuriensis
 Gurelca montana
 Gurelca mulleri
 Gurelca purpureosignata
 Gurelca sangaica
 Gurelca saturata
 Gurelca sonorensis

Ligações externas 
 Natural History Museum - Bombycidae
 Museum Witt München - Bombycidae.

Sphingidae